Il doppio del torneo di tennis Monte Carlo Masters 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Wayne Ferreira e Evgenij Kafel'nikov che hanno battuto in finale Paul Haarhuis e Sandon Stolle 6-3, 2-6, 6-1.

Teste di serie 

 Alex O'Brien /  Jared Palmer (semifinali)
 Ellis Ferreira /  Rick Leach (quarti di finale)
 Paul Haarhuis /  Sandon Stolle (finale)
 David Adams /  John-Laffnie de Jager (secondo turno)

 Jiří Novák /  David Rikl (quarti di finale)
 Jonas Björkman /  Fabrice Santoro (primo turno)
 Piet Norval /  Kevin Ullyett (primo turno)
 Mark Knowles /  Maks Mirny (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Masters 2000
ATP Tour 2000